Carl Aspengrens pipbruk var ett bruk för tillverkning av kritpipor eller lerpipor beläget på Kungsholmen i Stockholm, tilldelat privilegier år 1708 och verksamt från 1710 till 1742. Det var landets första privilegerade pipbruk.

Enstaka försök med tillverkning av kritpipor hade pågått sedan 1600-talet men det var först med handlaren Carl Aspegrens privilegium som en storskalig produktion kom igång. 1739 övertogs verksamheten av hans son Olof Aspegren och Olof Forsberg. De båda etablerade även ett pipbruk på Södermalm vid Heleneborg. 1742 startade Olof Forsberg ett eget pipbruk på Södermalm medan Olof Aspegren byggde ett nytt vid Kungsholmsbron. Olof Aspegrens bruk övertogs 1758 av hans änka och 1768 av handlaren C. F. Wallström innan det lades ned.

Källor 
 Keramik och porslin i Sverige genom 7000 år, red. Bengt Nyström, s. 349.

Noter 

Ej längre existerande svenska keramikföretag